«Увенчание (коронование) терновым венцом», «Увенчание тернием» — название нескольких картин на известную библейскую тему.

 «Увенчание терновым венцом» — картина Иеронима Босха (Лондон)
 «Увенчание терновым венцом» — картина Иеронима Босха (Эскориал)
 «Увенчание терновым венцом» — картина Караваджо
 «Увенчание терновым венцом» — картина Антониса ван Дейка

Картины по сюжетам Нового Завета